Le tunnel de Saint-Germain peut désigner :
 le tunnel de Saint-Germain (Saint-Germain-en-Laye) dans les Yvelines
 le tunnel de Saint-Germain-de-Joux dans l'Ain

Homonymie de toponyme